CIO kan avse:

 CIO – en amerikansk titel för person på direktörsnivå som svarar för ett företags interna informationssystem, se Chief Information Officer
 CIO – – en amerikansk titel för person på direktörsnivå som svar för ett företags investeringsplaner, se Chief Investment Officer
 CIO - historisk fackförening i USA, se Congress of Industrial Organizations
 CIO Sweden - månadsmagasin för strategiska beslutsfattare inom IT